Kuta může označovat: 

 Kuta (Bali) – město na indonéském ostrově Bali
Kuta (Foča) – vesnice v obci Foča v Bosně a Hercegovině
Kuta (Kalinik) – vesnice v obci Kalinovik v Bosně a Hercegovině
Kuta (Lombok) – město na indonéském ostrově Lombok
Kuta (Nikšić) – vesnice v obci Nikšić v Černé Hoře
 Kuta (řeka) – přítok Leny v Rusku na Sibiři

Reference